Osoby o tym nazwisku:
 Janina Janecka – polska aktorka
 Leonia Janecka – polska graficzka, ilustratorka książkowa, malarka